Wungu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Wungu, distrikt, Jawa Timur, 
 Kelurahan Wungu, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar